Fraile ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Fraile (1912–1994), spanischer Kameramann, Filmproduzent und Regisseur
 Gorka Fraile (* 1978), spanischer Tennisspieler
 Omar Fraile (* 1990), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 El Fraile (Begriffsklärung)